Акакојагва има више значења:
 Општина Акакојагва (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акакојагва (Акакојагва, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику